Gaye est un nom propre français et africain qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Gaye, commune française du département de la Marne.

Patronyme 

 Abu Bakarr Gaye (1951-2010), homme politique gambien ;
 Aïta Gita Gaye (1994-),  joueuse sénégalaise de volley-ball ;
 Amadou Karim Gaye (1913-2000), homme politique sénégalais ;
 Babacar Gaye (1951-), général sénégalais, fils d'Amadou Karim Gaye ;
 Anta Germaine Gaye (1953-), artiste peintre, fille d'Amadou Karim Gaye ;
 Aby Gaye (1995-), joueuse française de basket-ball ;
 Astou Gaye (1998-), joueuse française de basket-ball ;
 Cheikh Tidiane Gaye (1971-), écrivain sénégalais ;
 Dyana Gaye (1975-), cinéaste sénégalaise ;
 Gregory Gaye (1900-1993), acteur américain ;
 Howard Gaye (1878-1955), acteur britannique ;
 Mamadou Gaye (1975-), militant antiraciste sénégalais ;
 Marvin Gaye (1939-1984), chanteur de soul américain ;
 Marvin Gay Sr (1914-1998), père et assassin du chanteur Marvin Gaye ;
 Meïssa Gaye (1892-1982), le père de la photographie au Sénégal ;
 Ndoumbé Gaye (1974-), une athlète sénégalaise ;
 Nona Gaye (1974-), chanteuse et actrice américaine, fille de Marvin Gaye ;
 Pierre-Jules Gaye (1946-), journaliste français.

Musique 
 Marvin Gaye, chanson de Charlie Puth feat. Meghan Trainor.

Homonymie de patronyme
Patronyme gambien
Patronyme sénégalais
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien